ТПС — многозначная аббревиатура:
 ТПС — таможенная платёжная система
 ТПС — телепеленгаторная станция
 ТПС — тематическая программная сеть
 ТПС — теория передачи сигналов
 ТПС — теплопеленгаторная станция
 ТПС — терминологический переводной словарь
 ТПС — термопластичный подшипник скольжения
 ТПС — термопреобразователь сопротивления
 ТПС — технико-производственный сектор
 ТПС — технико-производственный совет
 ТПС — технологическая подсистема
 ТПС — технология приборостроения
 ТПС — типовой план счетов
 ТПС — товар повседневного спроса
 ТПС — топливо-проводящая сеть
 ТПС — торгово-промышленный синдикат
 ТПС — торгово-промышленный союз
 ТПС — точное приборостроение
 ТПС — транспортно-промышленный стивидор
 ТПС — трещиновато-пористая среда
 ТПС — турбулентный пограничный слой
 ТПС — тяговый подвижной состав, устоявшийся термин на железнодорожном транспорте, которым описываются все локомотивы (паровозы, тепловозы, электровозы, газотурбовозы) и МВПС
 ТПС — тёплый промежуточный слой
 ТПС — финская хоккейная команда из города Турку
 ТПС — финская футбольная команда из города Турку
 ТПС — Ташкентский политехникум связи.
 ТПС — ОАО «Инвестиционная компания „ТПС“»
 ТПС — теория передачи связи
ТПС — территориальная политическая система

См. также 
  — аббревиатура латиницей

Примечания